La phase finale de l'édition 2017 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule en mai 2017 en Croatie. Les joueurs nés après le  peuvent y participer.

L'Espagne remporte la compétition pour la  fois en battant l'Angleterre en finale.

Format 
La phase finale du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans est précédée par deux tours éliminatoires : le tour de qualification puis le tour élite.

Le tour de qualifications met aux prises 52 équipes réparties en 13 groupes de quatre équipes. Un pays est désigné pour accueillir tous les matchs de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 5 meilleurs troisièmes se qualifient pour le tour élite où ils sont rejoints par la tête de série qui est exemptée de tour de qualification. Les 32 équipes du tour « élite » sont réparties en 8 groupes de 4. Les 8 vainqueurs de groupe et les 7 meilleurs seconds se qualifient pour la phase finale en Croatie, l'équipe locale étant qualifiée d'office. En phase finale, les 16 équipes sont réparties en 4 groupes de 4 au premier tour.

Équipes qualifiées

Phase de Groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tableau final

Pays qualifiés pour la Coupe du monde des moins de 17 ans 2017

Lien externe 
Site officiel

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Compétition de football en Croatie
Sport en Croatie en 2017
Football en mai 2017